De Serie B 1997/98 was de 66ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Treviso, Monza, Fidelis Andria en Ancona) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Cagliari, Perugia, Hellas Verona en Reggiana). De competitie begon op 31 augustus 1997 en eindigde op 14 juni 1998. In de 380 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 897 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,36 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Marco Di Vaio van kampioen Salernitana met 21 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Perugia wint na strafschoppen (6-5) en promoveert naar de Serie A (seizoen 1998/99).

Statistieken

Meeste speelminuten
Geen enkele speler kwam dit seizoen in alle 38 competitieduels in actie, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 1997/98
Coppa Italia 1997/98

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1997/98